Haapasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haapasaaret (ö i Finland, Satakunta), Björneborg, 
 Haapasaaret (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,64, long 28,86), 
 Haapasaaret (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,64, long 29,10), 
 Haapasaaret (ö i Finland, Norra Savolax), Varkaus, 
 Haapasaaret (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,18, long 28,13), 
 Aspholmarna (ö), Nyland, Helsingfors, 
 Haapasaaret (ö i Finland, Lappland), Rovaniemi, 
 Haapasaaret (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 27,49), 
 Haapasaaret (ö i Finland, Mellersta Finland), Joutsa, 
 Haapasaaret (ö i Finland, Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Haapasaaret (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,96, long 27,10), 

Robotskapade Finlandförgreningar